Гаварни, Поль (1804—1866) — французский график, карикатурист, художник книги.
 Гаварни — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
  — ледниковый цирк в Пиренеях.